Mordt är ett norskt efternamn, som burits av bland andra:

 Gustav Adolph Mordt (1826–1856), norsk landskapsmålare
 Per Edmund Mordt (född 1965), norsk fotbollsspelare

Norska efternamn